Haris pode ser:

Haris Silajdžić
Haris Medunjanin 
Haris Mehmedagić 
Haris Alexiou 
Niki Haris 

Desambiguação